Glaucone – fratello del filosofo Platone
Glaucone – politico ateniese, fratello di Cremonide